Neuf-Mai ou IX-Mai ou 9-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
9 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le  : Bataille de Carency dans le Pas-de-Calais, pendant la première Guerre mondiale, sur le front Ouest.
 Le  : Hécatombe de l' du 88e RI à Roclincourt dans le Pas-de-Calais, pendant la première Guerre mondiale, sur le front Ouest.
 Le  : Déclaration Schuman en faveur de la construction européenne.
 Le  : Bombardement aérien allié accidentel et meurtrier sur Solesmes dans le Nord.

Au Luxembourg :

 Le  : Des  bombardements américains, visant la gare de triage de Zwickau, atteignent Howald, sur l'actuelle commune d'Hesperange dans le canton de Luxembourg.
Le 9 mai 2019 : Jours Ferié au Luxembourg et est la journée de l'Europe ;  La Journée de l'Europe sera - pour la première fois cette année en tant que jour férié - célébrée le 9 mai 2019, pour rendre hommage au projet de paix et d’unité que représente l'Union européenne, Instituée en 1985 par le Conseil européen, la Journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans les États membres de l'Union européenne pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Cependant, le Luxembourg est à ce jour le seul État membre ayant institué cette journée comme jour férié.   En faisant de ce jour férié un symbole de l’engagement européen du Luxembourg, notre pays prend donc un rôle pionnier. 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 9 de Mayo » ou « Nueve de Mayo »
 Au Mexique : événement non connu
(Calle) 9 de Mayo, à  dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
09